Harald Nielsen kan henvise til flere personer:

 Harald Nielsen (skuespiller) (1831-1882) – norsk skuespiller
 Harald Nielsen (grosserer) (1864-1934) – dansk grosserer
 Harald Nielsen (forfatter) (1879-1957) – dansk forfatter og kritiker
 Harald J. Nielsen (1884-1918) – dansk direktør
 Harald Nielsen (ingeniør) (1886-1941) – dansk ingeniør
 Harald Nielsen (arkitekt) (1886-1980) – dansk arkitekt
 Harald Nielsen (sølvtegner) (1892-1977) – dansk sølvtegner
 Harald Nielsen (amtsforvalter) (1892-1978) – dansk amtsforvalter
 Harald Nielsen (politiker) (1896-1976) – dansk partisekretær og politiker, medlem af Folketinget
 Harald Nielsen (bokser) (1902-1983) – dansk professionel bokser og amatøreuropamester
 Harald Nielsen (direktør) (1910-1980) – dansk direktør og vicekonsul
 Harald Nielsen (1941-2015) – dansk fodboldspiller